

Geografia
 Mées  – comune francese nel dipartimento delle Landes
 Les Mées  – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Les Mées  – comune francese nel dipartimento della Sarthe

Onomastica
 Mees  – ipocoristico olandese del nome proprio di persona Bartolomeo

Persone
 Victor Mees  – calciatore belga